BSTV steht für:
 Bi-skalare Tensor-Vektor-Gravitationstheorie, Erweiterung der Tensor-Vektor-Skalar-Gravitationstheorie
 Bergen Student-TV
 Bullshit TV

Abkürzung